Алиме́нт — многозначный термин.

 Алимент — в страховом деле переданный перестраховочный интерес.
 Алимент — составная часть слова алименты.
 Алимент (-240, ум. −190) — древнеримский историк.

Примечания